Le normand est une langue d'oïl parlée en Normandie continentale et insulaire. Le terme peut également désigner :

Patronyme 

 Marc-Roger Normand (1663-1734), organiste, claveciniste français ;
 Charles Normand (1765-1840), architecte, dessinateur et graveur français ;
 Jean-Gaspard Normand (1772-1813), général et homme politique français ;
 François Normand (1779-1854), sculpteur québécois ;
 Pierre Normand (1782-1863), homme politique français ;
 Louis-Marie Normand (1789-1874), architecte et graveur français, fils de Charles Normand ;
 Frédéric Henri Le Normand de Lourmel (1811-1854), général français ;
 Édouard Normand (1818-1896), industriel et homme politique français ;
 Alfred-Nicolas Normand (1822-1909), architecte et photographe français ;
 Clovis Normand (1830-1909), architecte français ;
 Télesphore-Eusèbe Normand (1832-1918), homme politique québécois ;
 Augustin Normand (1839-1906), ingénieur et constructeur naval français ;
 Charles Normand,  (1848-1915), auteur et professeur d'histoire français ;
 Jacques Normand (1848-1931), écrivain et poète  français ;
 Charles Normand, (1858-1934), historien, archéologue et architecte français ;
 Louis Normand (1858-1957), homme politique français ;
 Ernest Normand (1859-1923), peintre anglais ;
 Jacques Normand (1859-1941), écrivain et poète français ;  
 Louis-Philippe Normand (1863-1928), homme politique québécois ;
 Henry Normand (1868-1959), médecin et entomologiste français ;
 Jeanne Charles Normand (1879-19..), femme de lettres et poète française ;
 Wilfrid Normand (1884-1962), homme politique écossais.
 Enrique Normand (1885-1955), footballeur espagnol ;
 Mabel Normand (1894-1930), actrice, réalisatrice, scénariste et productrice américaine ;
 Joseph Normand (1894-1979), coureur cycliste français ;
 Roger Normand (1912-), athlète français ;
 Jean-Yves Normand (1917-), architecte français ;
  (1919-2000), peintre français ;
 Jacques Normand (1922-1998), chanteur, animateur de radio et de télévision québécois ;
 Jean Normand (1934-), joueur de rugby à XV français ;
 Gilbert Normand (1943-), homme politique québécois ;
 Philippe Normand (1952-2013), acteur et chanteur français ;
 Fabrice Normand (1973-), footballeur français ;
 Kirstin Normand (1974-), nageuse synchronisée canadienne ;
 Élodie Normand (1988-), athlète française ;
 Jacques Normand (), acteur et comédien français ; 
 Bertrand Normand (), réalisateur et scénariste français ;

Prénom

Toponyme 

 Lac Normand, plan d'eau douce canadien de Mékinac ;
 Lac-Normand, territoire québécois de la région de Mauricie ;
 Rivière Normand, cours d'eau canadien affluent de la rivière Cyriac ;
 Bois-Normand-près-Lyre, commune française de l’Eure.

Titres 

 Un Normand (1882), nouvelle de Guy de Maupassant.

Autres 

 Chantiers et Ateliers Augustin Normand, chantier naval français du Havre ;
 Normand, race de lapin domestique ;
Normand (cheval), étalon trotteur.


Patronyme anglais
Patronyme français